Ортакьо́й — турецький топонім, що означає:

 Ортакьой — район у Стамбулі;
 Ортакьой — мечеть в однойменному районі Стамбула;
 Ортакьой — район в провінції Аксарай;
 Ортакьой — район в провінції Чорум.